Texas longhorn, een rundveeras uit de Verenigde Staten
 Windows NT 6.0, een besturingssysteem van Microsoft Windows (ontwikkelnaam "Longhorn")